Babúrino (Múrom), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Babúrino (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia